Mervyn Rose ha battuto in finale Rex Hartwig 6-2 0-6 6-4 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1954